Arquitectura: Casa Milà, edifici modernista de Barcelona
 Biografies:
 Leonora Milà i Romeu, pianista i compositora catalana
 Lluís del Milà, escriptor, compositor i músic valencià, actiu a la Cort de València durant el virregnat de Ferran d'Aragó, duc de Calàbria i de Germana de Foix 
 Alfons Milà i Sagnier, arquitecte català
Miquel Milà i Sagnier, dissenyador industrial i interiorista català
 Manuel Milà i Fontanals, poeta, filòleg i folklorista català
 Mercedes Milà, periodista catalana.
 Toponímia:
 Milà, ciutat d'Itàlia, capital de la Llombardia
 Ducat de Milà o Estat de Milà, potència feudal del nord de la península Itàlica durant les edats mitjana i moderna 
 Milà-Torí, cursa ciclista d'un dia que es disputa a Itàlia entre les ciutats de Milà i Torí 
 Província de MilàLa província de Milà és una província italiana que forma part de la regió de la Llombardia. La seva capital és Milà.
 Senyoriu de Milà 
 el Milà, municipi de l'Alt Camp
 Zoologia: milà (au) nom comú de diverses espècies d'ocell de la subfamília Milvinae i de la família Accipitridae, en català s'anomenen sovint espècies del gènere Milvus, com el milà negre i el milà reial.